I moschettieri del re  (En äventyrare) – film del 1942 diretto da Gunnar Olsson
I moschettieri del re  (Los tres mosqueteros y medio) – film del 1957 diretto da Gilberto Martínez Solares
Moschettieri del re - La penultima missione – film del 2018 diretto da Giovanni Veronesi